Bonifacio ist der Name mehrerer geographischer Objekte:

 Bonifacio, eine Kleinstadt auf Korsika, Frankreich
 Bonifacio (Misamis Occidental), eine Stadtgemeinde auf den Philippinen
 Kanton Bonifacio im Département Corse-du-Sud, Frankreich
 Straße von Bonifacio, die Meerenge zwischen Korsika und Sardinien

Bonifacio ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Bonifacio (1863–1897), philippinischer Nationalheld und Unabhängigkeitsführer innerhalb des Katipunan
 Antonio Bonifacio (* 1957), italienischer Filmregisseur
 Baldassare Bonifacio (1585–1659), italienischer Polyhistor, Rechtsgelehrter, Kleriker, Schriftsteller und Bischof
 Brandon Bonifacio (* 1989), kanadischer Fußballspieler
 Bruno Bonifacio (* 1994), brasilianischer Automobilrennfahrer
 Domingos Bonifacio (* 1984), angolanischer Basketballspieler
 Emilio Bonifacio, ein professioneller dominikanischer Baseball-Spieler

 Giovanni Bernardino Bonifacio (1517–1597), italienischer Graf von Oria, Humanist, Buchsammler und Bibliothekar
 José Bonifácio de Andrada e Silva (1763–1838), brasilianischer Staatsmann
 Mauro Bonifacio (* 1957), italienischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Rodolfo Bonifacio (1940–2016), italienischer Physiker
 Ruan Renato Bonifácio Augusto (* 1994), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 San Bonifacio
 São Bonifácio